Der Hochsprung der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2013 wurde am 13. und 15. August 2013 im Olympiastadion Luschniki der russischen Hauptstadt Moskau ausgetragen.

Weltmeister wurde Bohdan Bondarenko aus der Ukraine. Silber gewann Mutaz Essa Barshim aus Katar, der bei den Olympischen Spielen 2012 den geteilten dritten Platz belegt hatte und Asienmeister von 2011 war. Bronze ging an den Kanadier Derek Drouin, der bei den Olympischen Spielen 2012 wie Mutaz Essa Barshim auf den geteilten dritten Platz gekommen war.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Weltmeister Bohdan Bondarenko aus der Ukraine verbesserte den bestehenden WM-Rekord im Finale am 15. August um einen Zentimeter auf 2,41 m.

Außerdem wurde ein Landesrekord erzielt:
2,38 m – Derek Drouin (Kanada), Finale am 15. August

Doping 
Der zunächst viertplatzierte Russe Iwan Uchow wurde wegen Verstoßes gegen die Antidopingbestimmungen durch den Internationalen Sportgerichtshof CAS für vier Jahre gesperrt. Seine zwischen dem 16. Juli 2012 und dem 31. Dezember 2015 erzielten Resultate wurden annulliert.

Durch den gedopten Sportler wurde ein Athlet an der ihm eigentlich zustehenden Finalteilnahme gehindert. Nach den erzielten Resultaten war dies der Grieche Adónios Mástoras, der als einziger der in der Qualifikation ausgeschiedenen Wettbewerber 2,26 m im ersten Versuch übersprungen und damit auf dem Gesamtrang zwölf aus beiden Qualifikationsgruppen lag.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
13. August 2013, 9:50 Uhr

34 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 2,31 m. Da sich nach Abschluss der Versuche über 2,29 m nur noch acht Athleten im Wettbewerb befanden, musste die eigentliche Qualifikationshöhe allerdings gar nicht erst angegangen werden. Das Zwölfer-Finalfeld (hellgrün unterlegt) wurde gebildet aus den acht Wettbewerbern, die 2,29 m übersprungen hatten, sowie den vier nächstplatzierten Springern. Diese hatten 2,26 m im ersten Versuch bei höchstens einem vorherigen Fehlsprung in ihrer Serie gemeistert.

Gruppe A 

In Qualifikationsgruppe A ausgeschiedene Hochspringer:

Gruppe B 

In Qualifikationsgruppe B ausgeschiedene Hochspringer:

Finale 
15. August 2013, 19:00 Uhr

Video 
 Bohdan Bondarenko - high jump 20cm above 2.35m - HUGE JUMP - Moscow 2013, youtube.com, abgerufen am 22. Juli 2017

Weblinks 
 World Championships Moskva (Luzhniki) (englisch), abgerufen am 27. Januar 2021
 Men High Jump Athletics XIV World Championship 2013 Moskva (RUS) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 27. Januar 2021
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men High Jump, Moscow 2013, S. 163 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 27. Januar 2021

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Hochsprung der Manner
Leichtathletikwettbewerb in Moskau